Le tournoi de tennis d'Atlanta 2000 s'est déroulé du 10 au  à Atlanta sur terre battue en extérieur.

Faits marquants 
 Andrew Ilie remporte le tournoi en simple en battant Jason Stoltenberg en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Ellis Ferreira et Rick Leach s'imposent en finale face à Justin Gimelstob et Mark Knowles. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2000
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en avril 2000